Le terme «Émirats arabes unis et terrorisme parrainé par l'État» fait référence à la fois aux incidents terroristes qui y ont eu lieu ainsi qu'aux mesures que le gouvernement des Émirats arabes unis a prises pour lutter contre la menace du terrorisme.

En 2010, les ÉAU ont été identifiés comme un lieu où les investisseurs ont collecté des fonds pour aider les militants au Pakistan et en Afghanistan ainsi que pour le financement des attentats du 11 septembre 2001.

En décembre 2010, il a été révélé que les talibans et le réseau Haqqani auraient été financés par des sociétés ayant un siège social aux ÉAU.

Histoire

Al-Qaïda 

Selon le rapport de la Commission du 11 septembre, un certain nombre des pirates de l'air des attentats du 11 septembre ont traversé l'aéroport international de Dubaï leur itinéraire vers les États-Unis. Dans les mois précédant les attaques du 11 septembre, 17 des 19 pirates de l'air ont traversé les ÉAU. En outre, selon l'enquête, les pirates de l'air ont été financés par des investisseurs terroristes basés aux ÉAU qui ont collecté des fonds à travers leurs entreprises basées sur les ÉAU.

En novembre 2002, Abd al-Rahim al-Nashiri, le dirigeant présumé du bombardement de l'USS Cole et du chef d'Al-Qaïda dans le golfe Persique, a été capturé aux Émirats arabes unis par les autorités émiraties.

Lashkar-e-Taiba 

En 2008, le Comité des Nations Unies a mené une enquête sur l'organisation terroriste Lashkar-e-Toiba qui les a trouvées associées aux attaques à Bombay du 26 au 29 novembre 2008. L'enquête a révélé que les transactions financières des investisseurs basées sur les Émirats arabes unis ont été autorisées par les banques, et ces transactions ont ensuite été utilisées pour financer le groupe terroriste.

Mesures contre le terrorisme parrainé par l'État

Liban 

En novembre 2017, l'Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis ont tous émis des avertissements de voyage à leurs résidents leur disant de ne pas visiter le Liban. Leur ministère des Affaires étrangères ont exhorté aux citoyens des Émirats arabes unis d'éviter de se rendre au Liban depuis les Émirats arabes unis ou de tout autre pays. 

En outre, le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite et du Koweït ont appelé respectivement les citoyens et les résidents du Koweït, qui étaient au Liban à quitter le pays immédiatement.

Notes et références 

Politique aux Émirats arabes unis